Иван Сергеевич Естин (11 августа 1925, Болхов, Орловская губерния — 19 ноября 2006) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, наводчик орудия 313-го гвардейского артиллерийского полка 121-й гвардейской стрелковой дивизии, 13-й армии, 1-й Украинский фронт, гвардии старшина.

Биография 
Родился в городе Болхове Орловской области в семье рабочего.

На фронтах Великой отечественной войны 
В Красной Армии с 18 января 1942 года, после того как в возрасте 16 лет добровольцем ушел из дома на фронт. В составе 912-го (с 30 октября 1943 года — 313-го гвардейского) артиллерийского полка в должностях орудийного номера и наводчика орудия на Западном, Брянском, Белорусском и 1-ом Украинском фронтах. Участвовал в Орловской, Брянской, Гомельско-Речицкой, Ровенско-Луцкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.

Подвиг 
Особо отличился в Висло-Одерской операции. 27 января 1945 года вместе со своим расчетом форсировал Одер в районе населенного пункта Кёбен (ныне Хобения, севернее города Сцинава, Любинский повят, Нижнесилезское воеводство, Польша), вступил в бой с контратакующим противником. Способствовал удержанию и расширению плацдарма, уничтожая вражеские огневые точки и скопления живой силы. При поддержке артиллеристов были отражены три контратаки противника, который в результате понес существенные потери. Был уничтожен 1 танк, 2 бронетранспортера, 5 огневых точек, свыше 40 солдат и офицеров. После израсходования боеприпасов, расчет И. С. Естина продолжил уничтожать врага в рукопашных схватках, не отступив со своих позиций.

За проявленные мужество и героизм удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны 
После войны продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. С 1960 года — в запасе, в звании старшины. Проживал в городе Болхов Орловской области. После увольнения в запас работал заместителем главного врача центральной районной больницы по административно-хозяйственной части, а позже — в районной санэпидстанции. Скончался 19 ноября 2006 года.

Семья 
Отец: Естин Сергей Алексеевич 1901 г.р. Уроженец г. Болхова Орловской области. Место службы 2 Уд. Арм. 57 ОСБр. 1 отд. стр. бат., звание — младший лейтенант, убит в бою 11.03.1942 года под д. Ручьи, Теснинского района, Ленинградской области.

Мать: Естина Марья Петровна, уроженка г. Болхова Орловской области.

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» (№ 8818)(8 сентября 1944);
 Орден Ленина (10.04.1945);
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Славы III степени (6 июня 1945) 
 Медаль Жукова
 Медаль За боевые заслуги(3.07.1943)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы
 На могиле установлен надгробный памятник
 В городе Болхов Орловской области на здании школы, в которой учился И. С. Естин, установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Естин Иван Сергеевич Герой Советского Союза // Болхов.ру.

Артиллеристы Великой Отечественной войны